Барвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Барвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Барвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези